Эляна Гайгалайте (; 17 декабря 1933 — 3 декабря 2015) — советская и литовская актриса театра и кино, заслуженная артистка Литовской ССР.

Биография 
Родилась в городке Дотнува Кедайняйского района (Литва). В 1957 году окончила актёрский факультет Литовской государственной консерватории.

В 1956—1962 годах играла в Капсукском драматическом театре (сейчас Мариямпольский драматический театр). За 6 лет сыграла около 20 ролей.

С 1963 года до конца жизни служила в Клайпедском драматическом театре, в котором стала одной из ведущих актрис. За 59 лет работы в театре сыграла более 120 ролей.

Семья 
 Муж — литовский советский актёр Повилас Гайдис (род. 1937).

Награды 
 Заслуженная артистка Литовской ССР (1982).

Работы в театре

Капсукский драматический театр 
 «Слуга двух господ» K. Гольдони — Смеральдина
 «Аленький цветочек» И. Kарнаухова — Кира

Клайпедский драматический театр 
 «Оптимистическая трагедия» В. Вишневский — комиссар
 «Сноха» Ю. Жемайте — Вингене
 «Матушка Кураж и её дети» Б. Брехт — матушка Кураж
 «Васса Железнова» М. Горький — Васса
 «Разбитый кувшин» Г. фон Клейст — Марта Руль
 «Оскар и миссис Роуз» Э.-Э. Шмитт — миссис Роуз
 «Мышьяк и старые кружева» Й. Кессельринг
 «Абстинентка» К. Сая — Клапатаускене
 «Слон» А. Копков — Марфа
 «Квартет» Р. Харвуд — Сесиль Робсон
 «4000 миль» Э. Герцог — Вера Джозеф

Фильмография 
  — Пока не поздно (Kol nevėlu…) — Мариона
  — Счастливый невезучий человек (Laimingas laimės neradęs) — эпизод
  — Извините, пожалуйста (Atsiprašau) — эпизод (нет в титрах)
  — Здесь наш дом (Čia mūsų namai) — Баронене
  — Выставка (Parodų rūmai) — хозяйка
  — Дети из отеля «Америка» (Vaikai iš «Amerikos» viešbučio) — эпизод (в титрах Е. Гайдене)
  — Эльза из Гилии (Германия, Литва; Elze is Gilijos) — эпизод
  — Существование (Литва; Egzistencija) — невысокая старушка
  — Сад Эдема (Литва; Edeno Sodas)

Примечания

Ссылки 
 Клайпедский драматический театр. Эляна Гайгалайте 
 КиноПоиск. Эляна Гайгалайте
 

Заслуженные артисты Литовской ССР